A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Wisconsin:

 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Illinois que serviu de 1901 a 1920.
 : um couraçado da Classe Iowa que serviu de 1944 a 1991; atualmente um navio-museu na Virgínia.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Columbia à ser construído.